Coghill ist der Nachname folgender Personen:

 Nevill Coghill (1899–1980), irisch-britischer Literaturwissenschaftler
 Jack Coghill (1925–2019), US-amerikanischer Politiker
 Jon Coghill, Schlagzeuger der australischen Rockband „Powderfinger“
 Marmaduke Coghill, irischer Parlamentsabgeordneter

Coghill bezeichnet:
 Coghill-Gruppe, oder Coghill-Maler, Bezeichnungen für griechische Töpfer und Vasenmaler